Курмашев:

 Курмашев, Максат Беркинбаевич — казахстанский футболист.
 Курмашев, Гайнан Нуриевич — участник и руководитель подпольной организации Волжско-татарского легиона СС «Идель-Урал».
 Курмашев, Кенже (1898 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Курмашев, Шамиль Джамашевич (род. 1941) — украинский физик.
 Курмашев и десять других — решение Второго Имперского суда Третьего рейха по делу татарского подполья в легионе «Идель-урал».